La Route nationale 31 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 31 en Belgique
 Route nationale 31 en Colombie
 Route nationale 31 en Estonie
 Route nationale 31 en France
 Route nationale 31 en Guinée
 Route nationale 31 en Inde
 Route nationale 31 au Luxembourg
 Route nationale 31 à Madagascar

Voir aussi